Поточа́нка (; также известна как Габка или Поточанка-Габка) — река в Докшицком районе Витебской области Белоруссии. Правый приток реки Сервечь, в свою очередь впадающей в Вилию.

Исток Поточанки находится рядом с агрогородком Волколата, устье — в 1 км к северу от деревни Ясеновцы. Высота устья над уровнем моря — 173,5 м.

Длина реки составляет 14 км. Площадь водосбора — 72 км². Средний наклон водной поверхности — 1,7 м/км.

Русло канализовано. К верховьям подходит система мелиорационных каналов. В пойме реки располагается озеро Станиславское.

Примечания 

Бассейн Вилии
Реки Докшицкого района